Болотники:
 Болотники — высокие болотные сапоги.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Болотники — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Болотники — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Болотники — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Болотники — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 
 Россия
 Болотники — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Болотники — деревня в Ржевском районе Тверской области.

См. также 
 Болотник